Шекар-Естелах (перс. شكاراسطلخ‎) — село в Ірані, в дегестані Ховме, в Центральному бахші, шагрестані Решт остану Ґілян. 
 Сіях-Естелах (Решт) (перс. سياه اسطلخ‎) — село в Ірані, в дегестані Пір-Базар, в Центральному бахші, шагрестані Решт остану Ґілян.